Protesty na Białorusi (2006)
 Protesty na Białorusi (2010)
 Protesty na Białorusi (2017)
 Protesty na Białorusi (2020–2021)

Zobacz też 
 Pluszowy desant